Batak – miasto w Bułgarii
 Batak – gmina w Bułgarii
 Batak Rabit – miasteczko w Malezji
 Batakowie – lud zamieszkujący północno-zachodnią część Sumatry
 Batak – wyżyna na Sumatrze
 języki batackie – szereg języków austronezyjskich
 Batak – indonezyjski kuc